Briggs – jednostka osadnicza w USA, w stanie Oklahoma
 Briggs Barry (ur. 1934) – żużlowiec nowozelandzki
 Briggs Benjamin (1835–1872) – żeglarz amerykański
 Briggs Henry (1561–1630) – matematyk angielski
 Briggs Paul (ur. 1975) – bokser australijski
 Briggs Shannon (ur. 1971) – bokser amerykański
 Briggs Alfred (zm. 1925), Briggs Edward i Briggs John – założyciele Przędzalni w  Markach
 The Briggs – zespół punkrockowy z USA

es:Anexo:Lugares de Fullmetal Alchemist#Briggs